Тайхо — многозначный термин.

 Тайхо (Великий Феникс; 1940—2013) — борец профессионального сумо, 48-й ёкодзуна, один из величайших в истории. 
 Тайхо — девиз правления (нэнго) японского императора Момму с 701 по 704 год.
 Тайхо — японский авианосец времён Второй мировой войны.

См. также 
 Кодекс Тайхо